Hartner ist der Familienname folgender Personen: 

 Eva Hartner, Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Emma Twardowska (1845–1889)
 Friedrich Hartner (1811–1877), österreichischer Geodät, Mathematiker und Hochschullehrer
 Rona Hartner (* 1973), rumänische Schauspielerin
 Willy Hartner (1905–1981), deutscher Naturwissenschaftler

Hartner steht für einen Ort in den Vereinigten Staaten: 
 Hartner (Colorado) im Alamosa County, Colorado